Пётр Юрьевич Коханик (, село ,  — , , ) — протопресвитер Северо-Американской митрополии, видный деятель карпаторосского движения в США.

Биография 
Родился 22 августа 1880 года в селе Бехерове на Пряшевской Руси (ныне район Бардеёв, Словакия) в крестьянской семье. Крещён 27 августа 1880 года в грекокатолической церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Бехерове священником Михалом Артимом. Получил начальное образование в Ужгороде.

В 1892 году переехал с семьёй в США. В 1894 году переехал в Россию и поступил в Санкт-Петербургскую духовную семинарию. Затем перевёлся в Таврическую духовную семинарию, которую окончил в 1902 году. В том же году рукоположён в диакона и священника. Направлен для служения в США.

С 1902 года — настоятель Иоанно-Предтеченской церкви в городе Чарлерой (штат Пенсильвания), с 1905 года — Архангело-Михайловской церкви в Питтсбурге.

Был благочинным Питтсбургского, а затем Вилкес-Баррского округов. Настоятель православных церквей в США. Основал более 10 новых приходов в США.

В 1910 году — вице-председатель, а затем с 1910 по 1923 годы — председатель Русского православного общества взаимопомощи в городе Вилкс-Барре, штат Пенсильвания.

В 1913 года был назначен секретарём Северо-Американского духовного правления (епархиального совета) и заведующим Нью-Йоркским эмигрантским домом.

С 1916 по 1923 год редактировал церковную газету «Свет», а в 1916, 1917, 1921—1923 годы — «Русские православные альманахи».

С 1917 года — ключарь Нью-Йоркского кафедрального собора.

Занимался миссионерской деятельностью среди карпатороссов-униатов и основал ряд новых православных приходов в США.

C 1925 года и до кончины был настоятелем храма Святого Иоанна Предтечи в городе Пассейик.

С 1947 года — благочинный Нью-Джерсийского округа.

В 1951 году удостоен права ношение митры, позднее возведён в сан протопресвитера.

Скончался 20 мая 1969 года в городе Пассейик (штат Нью-Джерси). Похоронен на кладбище Ист-Риджлоун в городе Клифтон (Нью-Джерси).

Библиография 
 Русское Православное кафолическое общество взаимопомощи в Северо-Американских Соединенных Штатах: К 20-летнему юбилею: 1895—1915. — 1915.
 The Austro-German hypocrisy and the Russian Orthodox Greek Catholic Church. — , 1915.
 Русь и Православие в Северной Америке. — Вилкес-Барре: Типография газеты «Свет». — 1920. — 144 с.
 Начало истории Американской Руси. — 1970 (издано вместе с работой Филиппа И. Свистуна "Прикарпатская Русь под владением Австрии (1850—1896)).

Ссылки 
 Протопресвитер Петр Коханик
 Коханик Петр Юрьевич на сайте «Русское православие»

Священники Русской православной церкви
Священнослужители Православной церкви в Америке
Православные миссионеры
Протопресвитеры
Выпускники Таврической духовной семинарии
Исследователи истории Православной церкви в Америке